Чемпионат Азии по боксу 2009 года проводился 7 — 13 июня в г. Чжухай в китайской провинции Гуандун.

Медалисты

Распределение медалей

Ссылки 
 amateur-boxing
 AIBA

2009
бокс
бокс
бокс
Международные соревнования по боксу в Китае
2009 год в боксе
Июнь 2009 года
Спорт в Чжухае